Алексе́й Васи́льевич Петре́нко:
 Петренко, Алексей Васильевич (1938—2017) — советский и российский актёр, народный артист РСФСР.
 Петренко, Алексей Васильевич — боцман теплохода «Владимир Короленко» Дальневосточного морского пароходства, Герой Социалистического Труда (1982).